Southbridge o South Bridge può riferirsi a:

Geografia 
 Southbridge, cittadina degli Stati Uniti in Massachusetts
 Southbridge, località della Nuova Zelanda
 South Bridge, strada e ponte stradale di Edimburgo

Elettronica 
 Southbridge, circuito integrato della scheda madre di un computer con funzioni di interfaccia